Кушеловка () — село в Шолданештском районе Молдавии. Наряду с селом Большие Котюжены и железнодорожной станцией Кобыльня входит в состав коммуны Большие Котюжены.

География 
Село расположено на высоте 241 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Кушелэука проживает 80 человек (42 мужчины, 38 женщин).

Этнический состав села:

Достопримечательности 
 В селе расположен женский Кушеловский Успенский монастырь.

Примечания 

Населённые пункты Шолданештского района